Menjangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Menjangan-besar, ö, 
 Desa Menjangan (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 109,62), Jawa Tengah, 
 Desa Menjangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 109,88), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar